

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Lisiniec – część miasta Częstochowa
 Lisiniec – część wsi Dąbrowica w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów

Zobacz też 
 Lesieniec